Никополь, Никополис — топоним. Может означать:

Топонимы

Никополис-ад-Иструм — древний город в Нижней Мёзии.
  — древний город во Фракии на реке Места.
 Никопол — небольшой город на Дунае.

Никополь (Эпир) — древний город в Эпире.
 Никополь (фема) — фема в Византии.
 Никополис (Превеза) — село в общине Превеза в Эпире.
  — село в общине Лангадас в Центральной Македонии.
  — село в общине Козани в Западной Македонии.

— древний город в Нижнем Египте.

Эммаус (Никополь) — древний город в Иудее.

Никополь (Омская область) — деревня в Полтавском районе Омской области.

Никополь Армянский — древний город в Малой Армении на границе Понта на притоке Ириса Лике.

Никополь (Днепропетровская область) — город в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Никополь (Харьковская область) — село в Изюмском районе Харьковской области.

Другое 
 «Никополь» — футбольный клуб города Никополь Днепропетровской области.
 «Никополис» — миноносец.
 «Никополь» — 54-тонный артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М» 2016—2017 гг. постройки военно-морских сил Украины.
 U155 «Никополь» — в 1997—2002 годах название ракетного катера «Приднепровье».

См. также

Примечания